Dwenger ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Gregory Dwenger (1837–1893), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Fort Wayne
 Nadja Dwenger (* 1981), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin